Гибсон има више значења:
 Округ Гибсон (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Гибсон (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Гибсон (Арканзас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Арканзас
 Гибсон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Гибсон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Гибсон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Гибсон (Илиноис), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Илиноис
 Гибсон (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси

Особе 
 Мел Гибсон, америчко-аустралијски филмски глумац, режисер и продуцент
 Роберт Л. Гибсон, амерички пилот, ваздухопловни инжењер и астронаут